Вайсиг () — немецкий топоним.

 Населённые пункты
 Вайсиг-ам-Рашюц — бывшая коммуна в земле Саксония
 Вайсиг — район города Гера, земля Тюрингия
 Вайсиг — деревня в коммуне Кубшюц района Баутцен, земля Саксония, Германия
 Вайсиг — деревня, входящая в городские границы города Дрезден, земля Саксония
 Вайсиг — деревня, входящая в городские границы города Фрайталь, земля Саксония
 Вайсиг — деревня в коммуне Нюнхриц района Мейсен, земля Саксония, Германия
 Вайсиг — деревня в коммуне Штруппен района Саксонская Швейцария — Восточные Рудные Горы, земля Саксония, Германия
 Вайсиг — деревня в Верхней Лужице, коммуна Лоза района Баутцен, земля Саксония
 Вайсиг — деревня в Верхней Лужице, коммуна Ослинг района Баутцен, земля Саксония